Веинтинуеве де Новијембре има више значења:

 Веинтинуеве де Новијембре, Борегас (Ескобедо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Веинтинуеве де Новијембре (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику